Pierre-Jean-Baptiste Nougaret (1742-1823), un homme de lettres français ;
 Christine Nougaret (1958-), une archiviste française ;
 Claudine Nougaret (1958-), une productrice de cinéma française, épouse de Raymond Depardon ;
 Adrien "ZeratoR" Nougaret (1990-), streamer et vidéaste français.